Polyxène (forme féminine ou masculine) ou Polyxénos (forme masculine) est un nom d'origine grecque.
 Polyxène est une princesse troyenne dans la mythologie grecque.
 Polyxénos ou Polyxène est un chef achéen mentionné dans le Catalogue des vaisseaux de l’Iliade.
 Polyxénos est un personnage rencontré à Élis par Ulysse dans la Télégonie.
 Polyxène le Sophiste est un philosophe de l'école mégarique.
 Polyxène Sforza est la fille de Francesco Sforza, duc de Milan.
 Polyxène de Hesse-Rheinfels-Rotenburg est une princesse allemande, épouse du roi Charles-Emmanuel III de Savoie.
 (595) Polyxène est un astéroïde.
 (22227) Polyxène est un astéroïde.
 Polyxène variété la plus fréquente de platine natif.